Спартако Сарно (; род. 27 декабря 1964, Генуя) — итальянский шахматист, международный мастер (1993).

Чемпион Италии (2003). В составе сборной Италии участник 4-х Олимпиад (1990, 1996, 2004—2006; в 2006 за 3-ю сборную) и 10-го командного чемпионата Европы (1992) в Дебрецене.

Таблица результатов

Примечания

Ссылки 

 

Шахматисты Италии